Роєнко Віктор Григорович — український політик.
 Роєнко Петро Романович (нар. 1926) – український письменник, літературознавець, журналіст.

Українські прізвища